Highland – niemiecka grupa muzyczna
 Highland – jedna z 32 jednostek administracyjnych w Szkocji
 Highland – rasa koni

Miejscowości w USA:
 Highland – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Sharp
 Highland – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Bernardino
 Highland – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Madison
 Highland – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Lake
 Highland – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Vanderburgh
 Highland – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Doniphan
 Highland – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Howard
 Highland – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Sullivan
 Highland – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
 Highland – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Highland
 Highland – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Utah
 Highland – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Benton
 Highland – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa
 Highland – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa
 Highland – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas
Gminy w USA:
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sharp
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Grundy
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Franklin
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Greene
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Vermillion
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clayton
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Greene
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Guthrie
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie O’Brien
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Palo Alto
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Tama
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Union
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wapello
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Washington
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Winneshiek
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Clay
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Harvey
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jewell
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Lincoln
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Morris
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Washington
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Osceola
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wabasha
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lewis
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Oregon
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Adams
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage
 Highland (ang. Highland Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Sullivan
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Hettinger
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sheridan
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Defiance
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Muskingum
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Adams
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clarion
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Elk
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brule
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Charles Mix
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lincoln
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha
 Highland (ang. Highland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins
 Highland (ang. Highland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas
 Highland (ang. Highland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Highland (ang. Highland County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Highland (ang. Highland County) – w stanie Wirginia

Zobacz też 
 Highlands